Alberto Tarchiani (1885-1964) – giornalista, politico e diplomatico italiano
 Filippo Tarchiani (1576-1645) – pittore italiano
 Nello Tarchiani (1878-1941) – critico d'arte e museologo italiano